

Persone 
George Everest (1790-1866) – geografo e cartografo britannico
Josiah T. Everest (1800-1873) – avvocato e uomo politico statunitense
Hiram Bond Everest (1830-1913) – inventore statunitense
Mary Everest Boole (1832-1916) – matematica e scrittrice britannica
Barbara Everest (1890-1968) – attrice britannica
Wesley Everest (1890-1919) – attivista di Industrial Workers of the World (IWW) e veterano della prima guerra mondiale
Frank F. Everest (1904-1983) – generale statunitense
F. Alton Everest (1909-2005) – ingegnere acustico statunitense
Howard Everest Hinton (1912-1977) – entomologo britannico
Frank Kendall Everest, Jr. (1920-2004) – ufficiale statunitense

Cinema e televisione
Everest – film documentario del 1998
Everest – film del 2015 per la regia di Baltasar Kormákur
Everest: Oltre il limite – reality show

Geografia
Everest – una delle più alte vette della Terra
Everest – comune della Scozia
Everest – città del Kansas negli Stati Uniti

Organizzazioni 
Everest Brand Solutions – agenzia pubblicitaria indiana 
Everest College – gruppo di college privati negli Stati Uniti e la provincia canadese dell'Ontario 
Everest Group – società di consulenza e di gestione 
Everest Home Improvement – società britannica 
Everest Records – casa discografica
Club Deportivo Everest – società calcistica ecuadoregna

Altro 
Everest – racconto del 1953 di Isaac Asimov
Teatro Everest – teatro di Firenze
Everest – Marchio che identificava le macchine per scrivere e da calcolo prodotte dalla ditta Serio